Sir Martin John Gilbert (1936-2015), est un historien anglais et biographe officiel de Winston Churchill.
 Martin Gilbert (1982-), est un coureur cycliste canadien.
 Martin Gilbert (1888-1959), est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.